Tripel-Allianz beziehungsweise Dreibund u. ä. bezeichnet folgende Bündnisse:
 Aztekischer Dreibund (1428) zwischen Tenochtitlan, Texcoco und Tlacopán
 Tripel-Allianz (1668) zwischen England, Schweden und den Niederlanden gegen Frankreich
 Tripel-Allianz (1717) zwischen Großbritannien, Frankreich, Niederlande gegen Spanien, siehe Krieg der Quadrupelallianz
 Tripel-Allianz (1788) zwischen Großbritannien, Preußen und den Niederlanden während des Russisch-Österreichischen Türkenkrieges und des Russisch-Schwedischen Krieges
 Tripel-Allianz (1865–1870) zwischen Brasilien, Argentinien, Uruguay gegen Paraguay, siehe Tripel-Allianz-Krieg
 Dreikaiserabkommen (1873) Konsultativpakt zwischen den drei Monarchien Russland, Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich
 Dreikaiservertrag, auch Dreikaiserbund, 1881 Neutralitätsabkommen zwischen dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn und Russland
 Dreibund (1882) zwischen Deutschem Reich, Österreich-Ungarn und Italien
 Mittelmeerentente, Orientdreibund (1887) zwischen Großbritannien, Italien, Österreich-Ungarn (später auch Spanien)
 Triple-Entente (1907) zwischen dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Russland 
 Dreimächtepakt (1940) zwischen dem Deutschen Reich, dem Kaiserreich Japan und dem Königreich Italien, auch Achse Berlin-Rom-Tokio genannt
sowie:
 Dreibund (1904), Zusammenschluss von Agfa, BASF und Bayer zur I.G. Farben 
 Dreibund (Studentenverbindung), Verhältnisvertrag dreier Studentenverbindungen des Coburger Convents

Siehe auch:
 Quadrupelallianz